Čaška (macedònic:Чашка) és una municipalitat al centre de Macedònia del Nord. Čaška és també el nom de la vila on hi ha la seu municipal.

La municipalitat limita amb Studeničani i Zelenikovo al nord, Veles, Rosoman i Gradsko a l'est, Makedonski Brod i Dolneni a l'oest, Kavadarci i Prilep al sud.

Per la divisió territorial del 2003, els municipis rurals de Bogomila i Izvor foren units al de Čaška.

Municipis de Macedònia del Nord